Příjmení Kádner má více nositelů:

 David Kádner (* 1976), český politik
 Karel Kádner (1859–1923), český novinář, spisovatel, libretista, básník
 Otakar Kádner (1870–1936) český profesor pedagogiky
 Tomáš Kádner (* 1955), český politik